Селище міського типу:
 Райське — Донецька область, Дружківська міська рада
Села:
 Райське — Донецька область, Краматорський район
 Райське — Запорізька область, Запорізький район
Селище:
 Райське — Херсонська область, Каховський район, Новокаховська міська рада